Beaumanoir ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Beaumanoir (1923–2022), französische Medizinerin und Widerstandskämpferin
 Jean de Beaumanoir (1551–1614), französischer Aristokrat und Militär, Marschall von Frankreich
 Louis de Beaumanoir, ein Pseudonym von Louis Richeome (1544–1625), französischer Jesuit, christlicher Humanist und Schriftsteller